El apellido Lefkowitz puede referirse a las siguientes personas:
Hank Lefkowitz, jugador de baloncesto estadounidense.
Mary Lefkowitz, profesora de estudios clásicos estadounidense.
Oscar Lefkowitz, conocido como Oscar Lewis, historiador estadounidense.
Robert Lefkowitz, científico estadounidense, premio Nobel de Química de 2012.